

Asien (AFC)

Omgång 1

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Omgång 2

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Kvalificerade lag (5):

Afrika (Caf)

Omgång 1

Omgång 2

Omgång 3

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Kvalificerade lag (3):

Central- och Nordamerika samt Karibien (Concacaf)

Omgång 1

Karibien

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Grupp E

Finalgrupp

Centralamerika

Omgång 2

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Kvalificerade lag (3):
 
 
 

Till playoff mot trean i Conmebol:

Sydamerika (Conmebol)

Omgång 1

Grupp A

Grupp B

Omgång 2

Kvalificerade lag (2):
 
 

Till playoff mot fyran i Concacaf:

Oceanien (OFC)

Omgång 1

Omgång 2

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Kvalificerat lag (1):

Europa (Uefa)

Omgång 1

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Andraplacerade lag

Omgång 2

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Grupp 5

Grupp 6

Grupp 7

Andraplacerade lag

Playoff andraplacerade lag

Kvalificerade lag (8):

Playoff Concacaf mot Conmebol
Fjärdeplacerade laget i Concacaf spelade playoff mot tredjeplacerade laget i Conmebol för en plats i 2019 års världsmästerskapet i fotboll för damer.

Kvalificerat lag (1):

Anmärkningslista

Källor 
Fifa.com